Janusz Korczak – pedagogo, scrittore e medico polacco
 Dottor Korczak (Korczak) – film del 1990 diretto da Andrzej Wajda, basato sulla vita di Janusz Korczak
 2163 Korczak – asteroide della fascia principale
 Korczak – località del comune polacco di Trzcianne